McGregor ist der Familienname folgender Personen:

 Alex McGregor (* 1987), Fußballspieler der Cookinseln
 Allan McGregor (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Allan Bennett McGregor (1872–1923), einer der ersten europäischen buddhistischen Mönche
 Angela Punch McGregor (* 1953), australische Schauspielerin
 Callum McGregor (* 1993), schottischer Fußballspieler
 Carolyn McGregor (* 1996), deutsche Nachwuchs-Schauspielerin
 Chantel McGregor (* 1986), britische Bluesrock-Gitarristin und Singer-Songwriterin
 Chris McGregor (1936–1990), südafrikanischer Komponist
 Conor McGregor (* 1988), irischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Darren McGregor (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Don McGregor (* 1945), US-amerikanischer Comicautor
 Douglas McGregor (1906–1964), US-amerikanischer Management-Professor
 Ewan McGregor (* 1971), schottischer Schauspieler und Regisseur
 Freddie McGregor (* 1956), jamaikanischer Reggae-Sänger, Musiker und Produzent
 Gareth McGregor (* 1997), US-amerikanisch-deutscher Schauspieler
 Gregor McGregor (1848–1914), australischer Politiker
 Harvey McGregor (1926–2015), britischer Jurist 
 J. Harry McGregor (1896–1958), US-amerikanischer Politiker
 James McGregor (1921–2013), US-amerikanischer Basketballtrainer
 James Duncan McGregor (1860–1935), kanadischer Viehzüchter und Vizegouverneur
 James Howard McGregor, (1872–1954), US-amerikanischer Zoologe und Anthropologe
 Jane McGregor (* 1983), kanadische Schauspielerin

 Jon McGregor (* 1976), britischer Schriftsteller
 Julie McGregor (* 1948), australische Schauspielerin
 Katie McGregor (* 1977), US-amerikanische Leichtathletin
 Ken McGregor (1929–2007), australischer Tennisspieler
 Kerry McGregor (1974–2012), britische Sängerin und Schauspielerin
 Malcolm Francis McGregor (1910–1989), US-amerikanischer Althistoriker
 Nicholas McGregor, jamaikanischer Fußballspieler
 Oliver McGregor, Baron McGregor of Durris (1921–1997),  britischer Soziologe, Hochschullehrer und Life Peer
 Richard Crittenden McGregor (1871–1936), US-amerikanischer Vogelkundler
 Richard McGregor (* 1958), australischer Journalist und Autor
 Robert McGregor (* 1944), britischer Schwimmer
 Roneisha McGregor (* 1997), jamaikanische Leichtathletin
 Sammy McGregor (1899–??), nordirischer Fußballspieler
 Wayne McGregor (* 1970), englischer Choreograph
 William McGregor (1846–1911), schottischer Fußballfunktionär
 Yvonne McGregor (* 1961), britische Radsportlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 McGregor (Florida)
 McGregor (Georgia)
 McGregor (Iowa)
 McGregor (Minnesota)
 McGregor (North Dakota)
 McGregor (Texas)
 McGregor (Südafrika)

Seen:
 Lake McGregor, in der Region Canterbury, Neuseeland

Sonstiges:

 McGregor-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 McGregor Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Mount McGregor, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 McGregor-Nunatak, Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 MacGregor
 McGrigor